Embedded – film del 2005 diretto da Tim Robbins, uscito in DVD
 Sistema embedded – dispositivo elettronico non riprogrammabile, progettato appositamente per svolgere determinate funzioni